Песня ланча — британская экранизация одноимённой поэмы Кристофера Рида, снятая Нилом МакКорником с Аланом Рикманом и Эммой Томпсон в главных ролях.

Премьера фильма состоялась 9 октября 2010 года во время «Национального месяца поэзии»  в Соединенных Штатах.

Это история встречи двух бывших любовников после 15-летней разлуки. Он (Рикман) — книжный редактор в лондонском издательстве. Она (Томпсон), в прошлом его возлюбленная, бросила своего неудачливого литератора, чтобы выйти замуж за успешного романиста. Пара встречается в 
итальянском ресторане Soho, где они когда-то любили бывать. Но все пошло совсем не так как хотелось бы…

Фильм почти лишен разговорных диалогов, повествование ограничивается поэтическим монологом главного героя.

Совместное производство BBC и Masterpiece в соотношении сторон 2,35 : 1. Продолжительность ленты — 50 мин.

Примечания

Ссылки 
  Томпсон и Рикман сыграют главную роль в адаптации стихотворения Рида
   Кристофер Рид: Песня ланча
   Песня ланча, bbc.co.uk
   Обзор в The Guardian
   Дэмиен Лав, Песнь Обеда, 4 октября 2010

Фильмы Великобритании 2010 года